Стригин-Оболенский — русская фамилия. Известные носители:

 Стригин-Оболенский, Александр Иванович — князь, воевода на службе у московских князей Василия III и Ивана IV.
 Стригин-Оболенский, Василий Иванович Шиха — князь, воевода на службе у московских князей Ивана III и Василия III.
 Стригин-Оболенский, Иван Иванович Слых — князь, воевода на службе у московских князей Ивана III и Василия III.